Présilly (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Présilly (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy